Список песен, которые достигли позиции номер один в официальном недельном чарте российского отделения iTunes Store составляются компанией Apple.

Список синглов № 1

Примечания

См. также 

 2019 год в музыке

Списки синглов № 1 в России
Списки хитов № 1
ITunes
2019 год в музыке России